

Населені пункти та їхні частини
 Луб'янка — гміна в Торунському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Лубянка — село в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лубянка — село в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства
 Лубянка — село в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства
 Лубянка — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Лубянка — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Лубянка — частина міста Сулковіце в Мисьленицькому повіті Малопольського воєводства
 Лубянка — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Лубянка — лісова осада в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки

Див. також 
 Луб'янка в Україні та Росії